Die Qualifikation zur Futsal-Europameisterschaft 2014 wurde vom 23. Januar bis zum 24. September 2013 in insgesamt 13 Gruppen und einem Play-off ausgetragen. Neben dem EM-Gastgeber Belgien konnten in der Qualifikation die weiteren elf Startplätze gesichert werden. In der Vorrunde spielten die Teilnehmer mit dem schlechtesten UEFA-Koeffizienten in sechs Gruppen gegeneinander. Die Gruppensieger rückten in die Qualifikationsrunde auf. Die besten Zweitplatzierten und der beste Drittplatzierte der Qualifikationsrunde spielten in einem Play-off die letzten vier Startplätze für die EM in Belgien aus.

Für das Endturnier vom 28. Januar bis zum 8. Februar 2014 in Antwerpen konnten sich Spanien, Aserbaidschan, Russland, Spanien, Portugal, Tschechien, Slowenien, die Ukraine, Rumänien, die Niederlande und Kroatien qualifizieren.

Teilnehmende Länder

Vorrunde

Qualifikationsrunde

Spielorte 

Vorrunde
 Gruppe 1
 Parc des Sports Charles-Ehrmann, Nizza, Frankreich
 Gruppe 2
 Hibernians Pavilion, Paola, Malta
 Gruppe 3
 Sporthalle Kaunas, Kaunas, Litauen
 Gruppe 4
 Zala Skaptopara, Blagoewgrad, Bulgarien
 Gruppe 5
 Centre Esportiu dels Serradells, Andorra la Vella, Andorra
 Gruppe 6
 Centre Sportif des Îles, Yverdon-les-Bains, Schweiz

Qualifikationsrunde
 Gruppe A
 PalaFlorio, Bari, Italien
 Palazzetto dello Sport, Andria, Italien
 Gruppe B
 Interhala Pasienky, Bratislava, Slowakei
 Gruppe C
 Zemgales Olympic Centre, Jelgava, Lettland
 Gruppe D
 Diego Calvo Valera Hall, Águilas, Spanien
 Gruppe E
 Kristall-Halle (Zrenjanin), Serbien
 Gruppe F
 Topsportcentrum, Rotterdam, Niederlande
 Gruppe G
 Erzurum Buz Arena Sports Hall, Erzurum, Türkei

Vorrunde 
Die in den Tabellen farblich unterlegten Mannschaften zogen in die Qualifikationsrunde ein.

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6

Qualifikationsrunde 
Die gelblich unterlegten Mannschaften qualifizierten sich für das Endturnier in Belgien. Die grünlich unterlegten Mannschaften zogen in die Play-off-Runde ein.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Play-off 
In die Play-off-Runde zogen die Gruppenzweiten sowie der beste Gruppendritte aus der Qualifikationsrunde ein. Sie spielten die letzten Startplätze für das EM-Turnier aus.

Hinspiele

Rückspiele

Weblinks 
 de.uefa.com: Komplette Ergebnislisten der UEFA

Futsal-Europameisterschaft
Futsalveranstaltung 2013
Sportveranstaltung in Frankreich
Sportveranstaltung in Malta
Sportveranstaltung in Kaunas
Sportveranstaltung in Bulgarien
Sportveranstaltung in der Schweiz
Sportveranstaltung in Italien
Sportveranstaltung in der Slowakei
Sportveranstaltung in Lettland
Sportveranstaltung in Spanien
Sportveranstaltung in Serbien
Sportveranstaltung in den Niederlanden
Sportveranstaltung in der Türkei
Futsal (Belgien)